Els Bonaccosi fou una família italiana de Màntua que van ostentar el títol de prínceps del Sacre Imperi.

El seu origen fou Tomo Bonacolsi, a través del seu fill Saraceno, el fill d'aquest Corradino, i el fill d'aquest Pinamonte, que fou l'ancestre dels Bonacossi.

Estats feudals d'Itàlia
Dinasties